Erik Johansson je ime več osebnosti:

 Erik Johansson (duhovnik)
 Erik Johansson (hokejist)
 Erik Johansson (igralec, rojen 1892)
 Erik Johansson (igralec, rojen 1979)
 Erik Johansson (inženir)
 Erik Johansson (metalec kladiva)
 Erik Johansson (nogometaš)
 Erik Johansson (peterobojec)
 Erik Johansson (politik, rojen 1891)
 Erik Johansson (politik, rojen 1947)
 Erik Johansson (politik, rojen 1962)
 Erik Johansson (pisatelj, rojen 1914)
 Erik Johansson (pisatelj, rojen 1984)
 Erik Johansson (Vasa)
 Erik Johansson (veleposestnik)